Lockwood kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Lockwood, North Yorkshire – civil parish i England, Redcar and Cleveland,

USA 

 Lockwood, Missouri – ort, Dade County, 
 Lockwood, Kalifornien – ort, Monterey County, 
 Lockwood, Montana – ort, Yellowstone County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar